Вок:
 Вок — круглая глубокая китайская сковорода с выпуклым дном маленького диаметра.
 Вок — основа передвижного стеллажа.
 ВОК — аббревиатура Всебелорусского объединенного казачества.
 ВОК ++ (VOC++) — потоковый (stream) движок для Веб-чатов.
 Вок (приток Камы) — река в Кировской области России.
 ВОК — волоконно-оптический кабель.